Polygonanthus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Polygonanthus ingår i familjen Anisophylleaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gurkordningen
Polygonanthus